Голечек () — многозначный термин.

Фамилия 

 Голечек, Войтех (; 1891—1969) — чехословацкий политик.
 Голечек, Иосиф (1853—1929) — чешский писатель, журналист, поэт, переводчик и лингвист.
 Голечек, Йозеф (1921—2005) — чехословацкий гребец-каноист.
 Голечек, Иржи (род. 1944) — чехословацкий хоккейный вратарь.
 Голечек, Ондржей (род. 1973) — чешский гребец.

Прочее 
 Голечек — крупный молодой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.